Op Buuren (buitenplaats), voormalige buitenplaats langs de Utrechtse Vecht
 Op Buuren (woonwijk), 21e-eeuwse woonwijk in de Nederlandse gemeente Stichtse Vecht